WOA steht für:
 Wacken Open Air (W:O:A), jährliches Heavy-Metal-Festival in Wacken, Schleswig-Holstein
 Welsh Orienteering Association, walisischer Landesverband für Orientierungslauf 
 Web Oriented Architecture, ein Rahmenkonzept für verteilte, unabhängige und via Hyperlinks vernetzte Daten- und Prozeßelemente, angelehnt an Dienstorientierte Architektur
 Wettbewerbsordnung der Architekten, frühere österreichische Regelung von Architektenwettbewerben, siehe Wettbewerbsstandard Architektur
 World Airways (ICAO-Code), ehemalige US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 World Olympians Association, internationale Organisation von Olympiateilnehmern unter der Schirmherrschaft von Albert II. (Monaco)

WoA steht für:
 Microsoft Windows on ARM, heute Microsoft Windows RT

woa steht für:
 Tyaraity (ISO-639-3-Code), australische Sprache am Daly River, Northern Territory

.woa steht für:
 WebObjects application, als Dateisystem-Suffix für eine mit dem Framework WebObjects geschriebenen Webapplikation

Abkürzung